Рахи́лин, ж. р. Рахи́лина — фамилия.

Мужчины 
 Рахилин, Валентин Константинович (1932—2003) — советский эколог, зоолог и биогеограф, историк науки, доктор географических наук.

Женщины 
 Рахилина, Екатерина Владимировна (род. 1958) — российский лингвист, доктор филологических наук.